Siervas del Sagrado Corazón de Jesús es el nombre común o gentilicio de algunos institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica femeninas de la Iglesia católica, tales como:

Hermanas de los Pobres Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por José María Cázares y Martínez en Zamora (México), en 1884;
Mínima Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Juan Collell Cuatrecasas en Vich (España), en 1891;
Pequeñas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús para los Enfermos Pobres, congregación fundada por Anna Michelotti en Turín (Itallia), 1874;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Viktor Braun en París, en 1866;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús Agonizante, congregación fundada por Marco Morelli y Costanza Ricci Curbastro en Lugo (Italia), en 1888;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús de Cracovia, congregación fundada por Józef Sebastian Pelczar en Cracovia (Polonia), en 1892;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús en Lituania, congregación fundada por Onorato Kozminski en Lituania, en 1874;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús Mensajeras de María, instituto secular fundada por Onorato Kozminski en Varsovia (Polonia), en 1874;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, congregación fundada por José María del Yermo y Parres en León (México), en 1885;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús de San José, congregación fundada por Lucía Noiret en Boloña (Italia), en 1876;
Siervas del Sagrado Corazón de Jesús de Viena, congregación que se independiza de las de Versailles en 1893.

Existen además otros institutos cuyos nombres pueden causar ambigüedad, debido a la similitud de sus títulos, tales como:

Pequeñas Siervas del Sagrado Corazón, congregación fundada por Carlo Liviero en Città di Castello (Italia), en 1915;
Siervas del Corazón de Jesús, congregación fundada por Oliva Uhlrich en Estrasburgo (Francia), en 1867;
Siervas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, congregación fundada por Antonino Celona en Messina (Italia), en 1918.